Kanna kan syfta på 

 Kanna (mått) – ett gammalt svenskt rymdmått
 Kanna (kärl) – ett större kärl försett med handtag och näbb- eller snabelformig pip och ibland också lock
 Dryckeskanna – ett större cylindriskt dryckeskärl
 Vattenkanna – ett kärl för att hälla vatten
 Kannasläktet – enda släktet i familjen kannaväxter
 Kanna (växt) – en kannaväxtart

Se även 
 Tillbringare